Franc-tireur oder im Plural Francs-tireurs (französisch für Freischützen, Freischärler) bezeichnet:

 Franc-tireurs, Angehörige von Freikorps im Deutsch-Französischen Krieg
 Franc-Tireur (Widerstandsbewegung), französische Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg
 Francs-tireurs et partisans (kurz FTP), französische Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Freischar
 Freischütz